Бутковский — польская фамилия, также топоним:

Известные носители 
 Бутковский, Анатолий Григорьевич (1934—2011) — механик, самый молодой доктор технических наук в СССР, лауреат премии имени А. А. Андронова.
 Бутковский, Виктор Владимирович (род. 1959) — украинский политик.
 Бутковский, Георгий Александрович (1903—1941) — советский писатель, журналист.
 
 Бутковский, Константин Алексеевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 3 июля 1915.
 Бутковский, Николай Яковлевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 4574; 16 декабря 1831.
 Бутковский, Пётр Александрович (1801—1844) — русский врач, профессор Харьковского университета, директор хирургической клиники.

Топоним 
 Бутковский — посёлок в Красноармейском районе Самарской области России.